Beijerska huset kan avse:

 Beijerska huset, Stockholm
 Beijerska huset, Malmö